ИКСИ:

 ИКСИ — транслитерация английской аббревиатуры «ICSI» () — метод лечения бесплодия, один из вспомогательных методов искусственного оплодотворения;
 ИКСИ, ИКСИ АН СССР — Институт конкретных социальных исследований АН СССР (1968—1972) — предшественник Института социологических исследований АН СССР и соответственно Института социологии РАН; первое в СССР/России академическое социологическое исследовательское учреждение.
 ИКСИ — Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) — структурное подразделение Академии ФСБ России, ведущее подготовку специалистов в области передачи, защиты и обработки информации.